Il singolare del torneo di tennis IPP Trophy 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gabriel Markus che ha battuto in finale Karol Kučera 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Roberto Azar (primo turno)
 José Francisco Altur (primo turno)
 Claudio Mezzadri (primo turno)
 Gabriel Markus (Campione)

 Daniel Orsanic (quarti di finale)
 Martin Stringari (secondo turno)
 Bart Wuyts (primo turno)
 Gérard Solvès (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1993